Desa Sukasetia kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukasetia (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 108,13), Jawa Barat, 
 Desa Sukasetia (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 108,21), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar